Tri neprijatelja naše duše:

 Svijet
 Vrag
 Neuredne sklonosti duše i tijela 

Kršćanski nauk